Il doppio del torneo di tennis Fergana Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Brands e John-Paul Fruttero che hanno battuto in finale Lukáš Rosol e Martin Slanar 7-61, 7-5.

Teste di serie 

 Xin-Yuan Yu /  Zeng Shaoxuan (primo turno)
 Mustafa Ghouse /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

 Dominik Meffert /  Lars Übel (quarti di finale)
 Stéphane Bohli /  Denis Macukevič (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2007